Saint Juste ou saint Justus désigne plusieurs saints des Églises chrétiennes :

Saints des Églises catholiques et orthodoxes 
 Juste de Constantinople († ?), ou Just, militaire de l'armée impériale romaine, martyr à Rome ou à Constantinople ; célébré le 14 juillet.
 Juste de Rome († 258), ou Justin, avec Crescentien de Rome et Sachinte  ou  Jacinthe, martyrs à Rome sur la via Tiburtine.
 Juste de Troyes († entre 270 et 275), avec Julie, vierge, et ses compagnons Claude (ou Claudien), Jucondien (ou Jocondien ou Jucundien), et cinq autres martyrs, sous Aurélien à Troyes en Champagne ; célébrés le 21 juillet.
 Juste de Trieste (), martyr ; célébré le 2 novembre.
 Juste de Volterra dit « l'Africain » (- ) ; célébré le lundi de Pentecôte.
 Juste d'Alcala († 304), avec Pasteur, enfants martyrisés à Complutum (aujourd'hui Alcalá de Henares) en Espagne, durant la persécution de Dioclétien, sous Daciano ; célébrés le 6 août. 
 Just de Lyon (), évêque de Lyon puis simple moine en Égypte dans le désert de Scéré, célébré le 2 septembre.
 Juste de Cantorbéry (), missionnaire ; célébré le 10 novembre.
 Joseph Barsabas (), aussi nommé saint Juste d'Éleuthéropolis

Saints et bienheureux des Églises catholiques 
 Juste de Beauvais (),  martyr ; célébré le 18 octobre.

Saint(s) orthodoxe(s) 
 Juste, confesseur à Trèves ; célébré le 14 juillet.
 Juste, Donat, et Hérénas († ?), martyrs en Afrique ; célébrés le 25 février.

Toponymie 

 Saint-Juste-du-Lac au Québec

Références

Voir aussi